Братья Брайаны защитили свой прошлогодний титул.

Посев 
Сеянные команды начали турнир со второго раунда.

  Боб Брайан /  Майк Брайан (Титул)
  Максим Мирный /  Даниэль Нестор (Четвертьфинал)
  Юрген Мельцер /  Филипп Пецшнер (Отказ)
  Рохан Бопанна /  Айсам-уль-Хак Куреши ''(Четвертьфинал)

<ol start="5">
 Лукаш Кубот /  Оливер Марах ''(Второй раунд)
 Микаэль Льодра / /  Ненад Зимонич ''(Финал)
 Мариуш Фирстенберг /  Марцин Матковски ''(Четвертьфинал)
 Уэсли Муди /  Дик Норман ''(Четвертьфинал)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Mutua Madrid Open 2011